Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Brisbane International férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő Robin Söderling volt, aki ezúttal nem vett részt a versenyen. A viadalt Andy Murray nyerte meg, a döntőben 6–1, 6–3-ra legyőzve Olekszandr Dolhopolovot.

Kiemeltek

Főtábla 
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Selejtező

Kiemeltek

Főtáblára jutottak

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Források 
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

F1